ё̄Месте́чкин () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Местечкин, Григорий Абрамович (1929—2005) — советский драматург и журналист, краевед, искусствовед.
 Местечкин, Яков Маркович (Джейкоб; 1880—1953) — российский, затем американский скрипач.
 Местечкин, Марк Соломонович (1900—1981) — советский цирковой режиссёр.
 Местечкин, Михаил Маркович (1932, Киев) — физико-химик
 Местечкин, Шмуэль (1908—2004) — известный израильский архитектор.
 Местечкин, Яков Гершкович (1916—2009) — советский кинооператор.
 Местечкина, Ася Яковлевна (1918, Киев — 2003) — биохимик
Составные фамилии:
 Боос-Местечкина, Эльфрида (1888—1963) — российская, затем американская скрипачка, жена Джейкоба Местечкина.
 Сухолинская-Местечкина, Людмила Марковна (1929—2017) — советская и российская театральная актриса, артистка МХТ имени А. П. Чехова, заслуженная артистка РСФСР (1969), дочь Марка Местечкина.

Примечания